René Boudet peut désigner :

 René Boudet (1874-1965), homme politique français ;
 René Boudet (1901-1964), homme politique français.